Die SolarCircleLine GmbH wurde 2016 in Berlin von Andreas Behrens und Tim Schultze gegründet, um Fahrgastschiffe mit Solarkraft zu betreiben.

Geschichte 
Die SolarCircleLine wurde 2016 in Berlin von dem Geschäftsführer der Solarwaterworld AG, Tim Schultze, und dem Geschäftsführer der 1888 gegründeten Berliner Reederei Stern und Kreisschiffahrt Andreas Behrens gegründet. Die Stern und Kreisschiffahrt ist an der Neugründung mit 24,9 Prozent beteiligt. Es soll die erste Berliner Reederei werden, die auf zu 100 Prozent solar-elektrisch betriebene Fahrgastschiffe setzt. Zu diesem Zweck förderte ab 2014 der Berliner Senat die Planung für den Bau von zwei Solar-Fahrgastschiffen vom Typ Suncat 120 für 180 Personen, die auf Berliner Gewässer eingesetzt werden sollen. Solar Water World übernimmt dabei Planung, Entwurf und gemeinsam mit der SolarCircleLine den späteren Einsatz dieser Schiffe. Der Antrag auf eine Förderung zum Bau wurde 2017 vom Berliner Senat genehmigt. Nach einer Ausschreibung ging der Auftrag an die Kiebitzberg Schiffswerft. Der Bau wurde 2018 in der Havelberger Werfthalle begonnen.

Hintergrund für diese „grünen“ Berliner Fahrgastschiffe ist das Bestreben des Senats, dass die Berliner Schifffahrtsunternehmen bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 30 Prozent und ihre Dieselemissionen um 90 Prozent reduzieren. Im Frühjahr 2018 wurde in Berlin daher auch der Verband für Elektroschifffahrt und Ladeinfrastruktur gegründet.

Das erste der Schiffe Suncat 120 wurde im Dezember 2019 abgeliefert und nach Berlin zum Liegeplatz beim Treptower Park überführt und im Juni 2020 getauft. Das zweite wurde im Juli 2020 übergeben.

Weblinks 
 Website der Reederei abgerufen am 18. Januar 2020

Reederei (Berlin)
Gegründet 2016